Charles Pickering kan syfta på:

* Charles Pickering (1805–1878), amerikansk läkare och naturforskare